Conesa (departement), een departement in de Argentijnse provincie Río Negro.
Conesa (plaats), een kleine stad in het noorden van de provincie Buenos Aires, Argentinië.
Conesa (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona in de regio Catalonië.
Conesa (album), een studioalbum van de Argentijnse rockband Peter en Paul, uit 1972.

Personen 
Marcos Mateo Conesa, Spaans militair
Rogelio Conesa, Spaans filmproducent
Conesa Lluis Espin, voorzitter van de basketbalclub Joventut Badalona tussen 1982-1995

Zie ook 
General Conesa (doorverwijspagina)